Tambur kan syfta på:
Förrum i bostadshus, se farstu och hall
Tambur (arkitektur) – en vertikal mur som bär upp en kupol
Tambur (befästning) – tillbyggnad till en befästning

Se även
Tamburmajor
Trumma
Vestibul